Der Rajon Wynohradiw (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit im äußersten Westen der Ukraine und gehörte zur Oblast Transkarpatien.

Geographie 
Der Rajon lag in der südlichen Mitte der Oblast Transkarpatien. Er grenzte im Norden an den Rajon Irschawa, im Osten an den Rajon Chust, im Südosten an Rumänien, im Südwesten an Ungarn sowie im Westen an den Rajon Berehowe.

Er liegt am Fuße der Waldkarpaten im Schwemmland der Theiß und ist vor allem im Süden von vielen Kanälen durchzogen.

Geschichte 
Die Verwaltungseinheit wurde am 22. Januar 1946 als Okrug Sewljusch errichtet, im gleichen Jahr wurde der Name der Stadt und der Okrug in Winogradow geändert, 1953 wurde der Okrug dann in den Rajon Wynohradiw umgewandelt. Im Rahmen der administrativ-territorialen Reform im Jahr 2020 wurde der Rajon aufgelöst, sein Gebiet bildet seither den Ostteil des neuen Rajons Berehowe.

Am 1. April 1995 wurde der Ort Juliwzi (Юлівці) in Djula zurückbenannt, von 1946 bis zum 8. Dezember 2000 trugen folgende Dörfer andere Namen:
 Tyssobyken: Bobowe (Бобове)
 Botar: Bratowo (Братово)
 Forholan: Diwytschne (Дівичне)
 Newetlenfolu: Djakowo (Дяково)
 Fertescholmasch: Sabolottja (Заболоття)
 Okli: Klynowe (Клинове)
 Okli Hed: Klynowezka Hora (Клиновецька Гора)
 Pyjterfolwo: Petrowo (Петрово)

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 2 Siedlungsratsgemeinden und 29 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 2 Siedlungen städtischen Typs
 47 Dörfer

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 
 Informationen zum Rajon (ukrainisch)
 aktuelle Karte mit der Stadt Wynohradiw und Umgebung mit ukrainischen Namen

Quellen 

Wynohradiw
Gegründet 1946
Aufgelöst 2020
Rajon Berehowe